Гёце (), Гётце () — немецкая фамилия, образованная от уменьшительной формы мужского имени Готтфрид, имеющая несколько вариантов написания.

Гёце 
 Гёце, Иоганн Август Эфраим (1731—1793) — немецкий пастор и зоолог.

Гётце 
 Гётце, Альбрехт (1897—1971) — хеттолог и ассириолог
 Гёце, Болеслав (1888—1962) — польский пастор, миссионер, богослов и христианский журналист.
 Гётце, Макс (1880—1944) — немецкий велогонщик
 Гётце, Марио (род. 1992) — немецкий футболист, полузащитник клуба "Боруссия Дортмунд"
 Гётце, Пауль (1903—1948) — унтершарфюрер СС.
 Гётце, Феликс (род. 1998) — немецкий футболист.
 Гётце, Урсула (1916—1943) — студентка, антифашист, член движения Сопротивления.

См. также 
 Гётц
 Гёте
 Герц